

Culture et société 
 Plusieurs châteaux français sont appelés .
 La forteresse de Montferrand (ou de Montferrand-Baarin) est une forteresse des croisés située à proximité de la cité antique de Rafanée, dans l'actuel gouvernorat de Hama (Syrie).

Patronyme 

 la famille de Faubournet de Montferrand, une famille noble originaire de la Gironde ;
 Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858), un architecte français ;
 Benoît de Montferrand (1491-), évêque de Coutances et de Lausanne ;
 Bernard de Montferrand (1945-), l'actuel ambassadeur de France en Allemagne ;
 Guy de Montferrand (v. 1540-1591), baron de Langoiran ;
 Jos Montferrand (1802-1864), un héros et homme fort du Québec ;

Fiction
Capitaine Montferrand

Toponyme 

 Montferrand, une commune de l'Aude ;
 Montferrand, une ancienne commune de la Drôme, aujourd'hui intégrée à Montferrand-la-Fare ;
 Montferrand, un quartier de Clermont-Ferrand, ancienne ville rivale de cette dernière ;
 Montferrand, un village de la commune de Banassac, en Lozère ;
 le canton de Montferrand, un des neuf cantons de Clermont-Ferrand ;
 Montferrand-du-Périgord, une commune de la Dordogne ;
 Montferrand-la-Fare, une commune de la Drôme ;
 Montferrand-le-Château, une commune du Doubs.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France